Паси може да се отнася за:
 Паси, град във Франция
 Паси (квартал), квартал на Париж, Франция
 Паси (връх), връх в Антарктика
 Хора
 Гергана Паси (р. 1973), български политик
 Исак Паси (1928-2010), български философ
 Соломон Паси (р. 1956), български политик
 Фредерик Паси (1822-1912), френски икономист
 Други
 Паси, насочено излъчване за енергийно въздействие с ръце в окултната лечителска практика